Список лучших альбомов США 1987 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 1987 год.
Лучшим альбомом года по продажам стал «Slippery When Wet» американская рок-группы Bon Jovi. Альбом провел восемь недель на 1 месте The Billboard 200. Slippery When Wet — самый продаваемый альбом группы. В США было продано 12 миллионов копий, а во всем мире — более 28 миллионов.

История

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1987 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 1987 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1987 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1987 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)
Чарты Billboard 1987 года